Niemcy:
 Tiengen – dzielnica Fryburga Bryzgowijskiego
 Tiengen – dzielnica Waldshut-Tiengen

Zobacz też:
 Waldshut-Tiengen